Сбо́рная Литвы по футбо́лу () — команда, представляющая Литву на международных соревнованиях по футболу. Управляющая организация — Литовская футбольная федерация. Сборная существовала в 1923—1940 годах. Воссоздана в 1990 году.

По состоянию на 10 февраля 2022 года сборная в рейтинге ФИФА занимает 137-е место, а в рейтинге УЕФА на 11 октября 2017 года — 39-е.

История

Первая республика (1923—1940) 
Первый международный матч сборная сыграла 24 июня 1923 года в Каунасе со сборной Эстонии и проиграла ей со счётом 0:5. Первый гол литовцы забили 16 августа 1924 в Каунасе сборной Латвии, но проиграли со счётом 2:4. С ней же в Риге литовцы впервые сыграли вничью, 1 сентября 1928.

Первую победу литовцы одержали в Каунасе 15 августа 1930 года над сборной Эстонии со счётом 2:1. Последнюю игру провели в Каунасе против Латвии 13 октября 1940 года и с трудом выиграли со счётом 4:3.

Всего было сыграно 3 отборочных матча на чемпионат мира 1934 и 1938 годов, один матч олимпийского турнира 1924 года, 21 матч Кубка Балтики и 44 товарищеских матча. Из 10 турниров на Кубок Балтики сборная дважды, в 1930 и 1935 годах, выигрывала его.

Литовская ССР (1941—1989) 
После того, как Литва вошла в состав СССР, сборная была переформирована и стала сборной Литовской ССР, которая имела право выступать отдельной командой. Она провела в советское время только две международных встречи (обе в Вильнюсе) против Китая (23 июля 1956 года, проиграла 0:1) и Ливии (25 мая 1966 года, выиграла 6:0). Также в 1948 и 1949 годах выиграла Кубок Балтики, сыграла ещё 6 матчей со сборными Латвийской и Эстонской ССР, а в 1956 и 1979 годах участвовала в турнирах Спартакиады народов СССР.

В 1987 году на базе клуба «Жальгирис» из Вильнюса была создана студенческая сборная СССР, которая играла на Универсиаде в Загребе и выиграла турнир. На турнире сборная провела 6 матчей, где проиграла лишь один матч, забив 22 мяча и пропустив 5.

С 1990 года 
После восстановления независимости Литовской Республики в 1990 году федерация футбола страны не была включена в УЕФА и ФИФА. Свой первый товарищеский матч сборная сыграла 27 мая 1990 против также непризнанной сборной Грузии. Матч состоялся в Тбилиси и закончился со счётом 2:2. Признанные национальные федерации не решались на матчи со сборной Литвы, поэтому 1-й официальный матч удалось провести лишь 15 ноября 1991. В Клайпеде сборная играла в товарищеском матче против сборной Эстонии и сразу же добилась успеха со счётом 4:1.

Команда не лучшим образом проводит отборочные кампании к чемпионатам мира и Европы. Лучшим отборочным турниром стал для команды отборочный турнир к Чемпионату мира 1998, где команда заняла 3-е место в группе и была близка к выходу из группы и попаданию в стыковые матчи, но за два тура до окончания турнира делившая 2-е место со сборной команды Ирландии команда Литвы потерпела поражение в очной встрече между ними, тем самым лишив себя шансов на выход из группы. Лучшие результаты в отборочных турнирах чемпионатов мира и Европы — 3 место в отборе на Евро-1996 и чемпионат мира 1998.

Статистика выступлений в официальных турнирах

Чемпионаты мира (отборочные турниры)

Чемпионаты Европы (отборочные турниры)

Олимпийские игры

Лига наций

Состав сборной 
Следующие игроки были вызваны в состав сборной главным тренером Вальдасом Иванаускасом для участия в матчах Лиги наций УЕФА 2022/2023 против сборной Люксембурга (4 июня 2022), сборной Турции (7 июня 2022), сборной Фарерских островов (11 июня 2022) и сборной Турции (14 июня 2022).
 Игры и голы приведены по состоянию на 4 июня 2022 года:

Сборная столетия 
В 2018 году была определена сборная столетия литовского футбола. В неё вошли:
 Вратарь: Гинтарас Стауче
 Защитники: Дейвидас Шемберас, Вайдотас Житкус, Кястутис Латожа, Арвидас Янонис
 Полузащитники: Вячеслав Сукристов, Станисловас Данисявичюс, Пятрас Глодянис
 Нападающие: Эдгарас Янкаускас, Вальдас Иванаускас и Арминас Нарбековас
 Тренер: Беньяминас Зелькявичюс

Лидеры по количеству матчей и голов

Тренеры 
  Беньяминас Зелькявичюс (1990—1991, 1995—1997, 2000—2003)
  Альгимантас Любинскас (1992—1994, 2003—2008)
  Кестутис Латожа (1998—1999)
  Робертас Тауткус (1999)
  Стасис Станкус (1999—2000)
  Юлюс Кведарас (2000)
  Жозе Коусейру (2008—2009)
  Раймондас Жутаутас (2010—2011)
  Чаба Ласло (2012—2013)
  Игорь Панкратьев (2013—2015)
  Эдгарас Янкаускас (2016—2018, 2023—)
  Валдас Урбонас (2019—2021)
  Вальдас Иванаускас (2021—2022)
  Рейнхольд Брой (2022)

Форма

Домашняя

Гостевая

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Литовской футбольной федерации
 Сборная Литвы на сайте ФИФА

Литва